Imię i nazwisko Cristina Pérez nosiły lub noszą m.in.:
 Cristina Pérez (ur. 1965) – hiszpańska lekkoatletka, olimpijka z 1988 i 1992
 Cristina Pérez (ur. 1973) – argentyńska dziennikarka i prezenterka telewizyjna